Drakbåts-VM för landslag 1995 anordnades av IDBF mellan 12 och 15 juni i Yueyang. Distanserna var 250 meter, 500 meter och 1000 meter. Det tävlades enbart i tjugomannabåtar i dam-, mixed- och open-klasser.

Medaljtabell
Resultatlista

Resultat
Resultatlista

Referenser

Kanotsport
1995 i Kina
Sportåret 1995